Капита́новка () — посёлок городского типа в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Географическое положение 
Находится в 12 км севернее Новомиргорода.

История 
Являлась селом Юзефовской волости Чигиринского уезда Киевской губернии Российской империи. В 1846 году здесь был построен Капитановский сахарный завод.

В ходе Великой Отечественной войны с 1 августа 1941 до 26 января 1944 года село было оккупировано немецкими войсками. В период оккупации здесь находился концентрационный лагерь для советских военнопленных.

3 апреля 1962 года Капитановка получила статус посёлка городского типа.

В 1978 году численность населения составляла 3,6 тыс. человек, здесь действовали сахарный комбинат, производственное отделение Новомиргородской райсельхозтехники, хлебозавод, комбинат бытовых предприятий, ПТУ, две общеобразовательные школы, больница, Дом культуры, пять библиотек и два клуба.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в посёлке свеклосовхоза.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2620 человек.

Транспорт 
 железнодорожная станция

Местный совет 
26010, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, пгт Капитановка, ул. Смелянская, 50

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Новомиргородского района
Посёлки городского типа Кировоградской области